Слова́цко-ру́сская практи́ческая транскри́пция — запись слов словацкого языка (главным образом имён собственных и терминов) средствами русского алфавита с учётом их произношения. Для записи используются унифицированные правила практической транскрипции.

Особенности транскрипции 
Вследствие родства русского и словацкого языков, при транскрипции имён собственных и названий со словацкого (как и с других славянских языков), учитываются многочисленные традиции, выражающиеся в оформлении фамилий по русскому образцу, в переводе отдельных частей географических названий и т. д. Так, например, словацкие фамилии, оканчивающиеся на -ký, передаются с помощью русского окончания -кий: Jablonický > Яблоницкий. В случае, если перед -ý находится другая согласная (не k), то подобного рода транскрипция не производится: Hollý > Голли.

Названия, оканчивающиеся на -е, -и, -о, не склоняются. Названия, оканчивающиеся на -а и согласные, — склоняются, исключение составляют фамилии, оканчивающиеся на -а, которые и в русском языке не склоняются. Окончания женских фамилий на -ová в русской транскрипции сохраняются.

Оглушение и озвончение согласных не отражается в словацкой орфографии и не передаётся также в русской практической транскрипции. Не передаётся долгота гласных и долгота слогообразующих сонорных согласных, обозначаемая в словацкой графике знаком ´ (акут) над гласной или согласной буквами: á, é, í, ó, ú, ý; ŕ, ĺ. Ударение в словацком языке всегда падает на первый слог в слове.

Правила передачи 
Правила передачи словацких имён собственных и названий в русских текстах:

Словацкие имена 
Традиционная передача на русский некоторых мужских имён:

Традиционная передача на русский некоторых женских имён:

См. также 
 Чешско-русская практическая транскрипция

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 

Словацкий язык
Практическая транскрипция с русским языком